Коэффициент силы укуса () — безразмерный относительный показатель, характеризующий действительную силу укуса животного относительно силы, ожидаемой для животного с той же массой тела.

Значение ожидаемой силы укуса, учитывающее только массу тела и не учитывающее особенностей телосложения и физиологии животного, определяется с использованием коэффициентов, подобранных методом регрессионного анализа для достаточно большой выборки видов. Как правило, выборка видов ограничена достаточно распространёнными хищными видами: например, в работе Роу, Макхенри и Томасона обобщены показатели 32 видов и подвидов, в том числе 11 кошачьих и 11 псовых. Значение действительной силы укуса обычно очень сложно измерить непосредственно, поэтому под действительной силой укуса понимается расчётная величина, зависящая от геометрических размеров челюстей и приводящих их в движение мышц. Расчётная величина как правило меньше реальной силы укуса животных, но вполне позволяет сравнивать их между собой. Если действительная сила укуса равна ожидаемой для данной массы тела, то коэффициент силы укуса приравнивается к 100. По данным Роу, Макхенри и Томасона, такой коэффициент имеют американская рыжая рысь и новогвинейская поющая собака. Отклонения действительной силы вверх от ожидаемого значения характеризуются значениями коэффициента, большими 100, отклонения вниз — коэффициентами, меньшими 100.

Сумчатые хищники имеют, как правило, бо́льший коэффициент, чем плацентарные: коэффициенты трёх исследованных видов сумчатых куниц равны 137, 179 и 181, коэффициент сумчатого волка равен 166, а сумчатого дьявола — 181. Роу, Макхенри и Томасон объясняют это явление различным строением черепа: ме́ньший объём головного мозга хищных сумчатых позволяет им иметь при той же массе тела более эффективные челюсти. Выпадающая из «сумчатого ряда» крапчатая сумчатая куница, имеющая относительно низкий К=137, ведёт не хищный, а всеядный образ жизни. Точно такой же коэффициент имеет чисто плотоядный и нападающий на крупную добычу ягуар, а у охотящийся на мелкую добычу кошки он вдвое меньше (K=58).

Абсолютная сила укуса некоторых животных 
Данные из других исследований.

Примечания

Источники 
 

Анатомия животных